Anaglyptini é uma tribo de cerambicídeos da subfamília Cerambycinae.

Gêneros
 Anaglyptus Mulsant, 1839
 Aphysotes Bates, 1885
 Clytoderus Linsley, 1935
 Cyrtophorus LeConte, 1850
 Diphyrama Bates, 1872
 Hirticlytus Ohbayashi, 1960
 Microclytus LeConte, 1873
 Miroclytus Aurivillius, 1911
 Oligoenoplus Chevrolat, 1863
 Paraclytus Bates, 1884
 Pempteurys Bates, 1885
 Sclethrus Newman, 1842
 Tilloclytus Bates, 1885

 
Tribos de cerambicídeos